Айрык — название населённых пунктов в Казахстане:

 Айрык — село в Байганинском районе Актюбинской области.
 Айрык — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.